Михаил Иванович Венюков (, Никитино — , Париж) — русский путешественник и военный географ, генерал-майор.

Биография 
Михаил Венюков родился в селе Никитино Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район Рязанской области). В раннем возрасте воспитанием мальчика занималась бабушка, которая привила ему любовь к чтению и разносторонним знаниям.

В тринадцать лет он был принят во второй класс кадетского корпуса; в 1850 году был выпущен в чине артиллерийского прапорщика из Дворянского полка.

По производстве в офицеры Венюков прослушал курс Санкт-Петербургского университета, поступил в Академию Генерального штаба, закончив её в 1856 году.

Вся дальнейшая его деятельность была посвящена путешествиям с научными целями.

В начале мая 1857 г. поручик Венюков в качестве старшего адъютанта прибыл в штаб войск Восточной Сибири. Генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв сразу заметил исполнительность молодого офицера и предложил ему ехать вместе с ним на Амур. В своём дневнике Венюков записал: «Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный политический интерес, сбывалась». И ранним утром 7 июня он впервые увидел Амур. Венюкову была поручена срочная работа по составлению топографических карт и анализу военной статистики для полной оценки политической ситуации на Дальнем Востоке с целью его дальнейшего заселения. Данные были необходимы генерал-губернатору для личного доклада в Петербурге.

В Петербурге он встретился с героем Амурской экспедиции Г. И. Невельским. По заданию генерал-губернатора Венюкову предстояла сухопутная экспедиция по течению Уссури. В связи с этим Невельской сообщил будущему путешественнику ценные сведения о Нижнеамурском и Уссурийском краях.

В феврале 1858 г. М. И. Венюков в Иркутске начал подготовку к своей первой экспедиции: по Уссури, через Сихотэ-Алинь к океану. А 1 июня 1858 г. М. И. Венюков со своими спутниками — сотником Пешковым, переводчиком урядником Масленниковым, унтер-офицером Кармановым, денщиком и одиннадцатью казаками — начали свой путь от станицы Казакевичево, что расположилась рядом с только что основанной Хабаровкой.

26-летний офицер совершил подвиг: более 700 км от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь он прошёл пешком. Идти приходилось через заросли густого кустарника, прибрежные травы высотой в человеческий рост, каменные завалы. Никогда и никем не мерянные расстояния, изгибы реки, каждая протока или приток, всё это Венюков наложил на свой планшет.

Выйдя к морю, Венюков собирался продолжить путь к Владимирскому посту, но вынужден был возвратиться обратно по прежнему маршруту, так как недалеко от устья реки Зеркальной (прежнее название — Тадушу) проживавшие там китайцы с угрозами преградили путь экспедиции. Во время путешествия он написал экспедиционный отчёт «Описание реки Уссури и земель к востоку от неё до моря», Н. Н. Муравьёв остался очень доволен выполненной М. И. Венюковым работой. В отчёте дана физическая география вновь открытого края, представлен быт его крайне редкого населения и возможные перспективы заселения и освоения. Личные обстоятельства вынудили Михаила Ивановича навсегда проститься с Сибирью.

В марте 1859 г. Венюков выступил в Петербурге в Русском географическом обществе с докладом о своём путешествии по Уссури. Сведения, представленные им, получили высокую оценку собравшихся и, в частности, вице-председателя общества Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

Вся дальнейшая его деятельность была посвящена путешествиям с научными целями. В 1857—1863 гг. Венюков объехал Амур, Уссури, Забайкалье, Иссык-Куль, Тянь-Шань, Алтай и Кавказ, в 1861 г. произведён в майоры. Затем служил в Польше председателем комиссии по крестьянскому делу. В 1868—1869 гг. он предпринял кругосветное путешествие, причём с особенным вниманием отнёсся к Китаю и Японии.

1874 год М. И. Венюков провёл в азиатской Турции, в 1876 г. произведён в генерал-майоры.

В 1877 году Венюков подал прошение об отставке с воинской службы и был уволен «генерал-майором с мундиром». В этом же году выехал в Париж, как оказалось, навсегда. За границей он жил во Франции, Швейцарии, Англии, был избран членом географических обществ этих стран. М. И. Венюков много путешествовал — по Северной Африке, Мадагаскару, Занзибару, по Южной и Центральной Америке, Норвегии, Италии. Результатом этих путешествий явились многочисленные печатные труды географического и военно-географического характера. Кроме того, Венюков поместил много статей в «Военном сборнике», «Русском инвалиде», «Известиях Императорского географического общества», «Русской мысли» и в других русских и заграничных изданиях. Его научные труды издавала Французская академия наук.

В 1878 году Венюков опубликовал в статью в «Биржевых ведомостях» (1878 год, № 92) статью, в которой обрушился с резкой критикой на труд Весина «О путях в Индию» («Голос», 1878 год, № 81). Будучи ярым сторонником справедливости Пётр Иванович Пашино в газете «Русский мир» (1878 год, № 94) выступил с письмом против статьи Венюкова, и, опровергнув все доводы, на которых она основывалась, назвал поступок автора статьи «неприличным по отношению к обществу».

Постоянный тайный корреспондент «Колокола» A. И. Герцена, публиковал в нём письма о Сибири, Кавказе, Китае, часть которых была издана позднее отдельным нелегальным сборником. Автор одного из русских переводов «Марсельезы».

Задолго до своей кончины, будучи одиноким человеком, он составил завещание, вернувшись в памяти к годам своей молодости. Богатую научную библиотеку, свыше 1200 томов, и все свои рукописи он завещал «селению Хабаровка». Денежную сумму — Русскому географическому обществу, селу Никитинскому, где родился, и селу Венюково на Уссури, выразив желание, чтобы эти средства пошли на нужды образования.

Михаил Иванович Венюков закончил свой жизненный путь «от расслабления в мозгу» в одной из парижских больниц 3 июля 1901 года и был похоронен 17 июля, согласно завещанию, рядом с могилой А. И. Герцена в Ницце.

Память 
В память о Михаиле Ивановиче Венюкове названо стоящее на реке Уссури село Венюково Вяземского района Хабаровского края, а в селе школа, построенная на средства путешественника.

Его именем также названы река Венюковка в Тернейском районе, мыс на Курильских островах, перевал через хребет Сихотэ-Алинь возле посёлка Кавалерово Приморского края. На перевале установлен обелиск.

В Дальневосточной государственной научной библиотеке в Хабаровске и в библиотеке Общества изучения Амурского края во Владивостоке читатели и сегодня пользуются книгами, подаренными М. И. Венюковым.

Семья 
 Ни жены, ни детей у М. И. Венюкова не было.
 Родной брат (младший) — Сергей Иванович Венюков (1844—1917?), финансист, банкир. Он женился на служанке-монголке в 64 года. От него и продолжился род Венюковых. Родилось трое сыновей. Сергей и Владимир погибли в Великую Отечественную войну, а у Николая была бронь: он бурил скважины, искал воду, геолог (его сын Валерий Николаевич Венюков — двоюродный внук М. И. Венюкова — товаровед, скончался в 2022 г.).
 Двоюродные правнуки М. И. Венюкова: Олег и Сергей. Живут в Рязанской области.
 Двоюродные праправнуки М. И. Венюкова: Николай, Константин, Тимофей и Дарья.

Избранная библиография 
 Старые и новые договоры России с Китаем. — СПб., 1863. — 95 с.
 Из воспоминаний. Кн. 1—3. — Амстердам, 1895—1901.
 Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора. 1855—1878. — Лейпциг ; Прага, 1878—1880. — 6 т.
 Краткий очерк английских владений в Азии. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1875.
 Материалы для военной географии южной окраины Арало-Каспийской низменности. — СПб., 1874.
 Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии. Вып. 1—2. — СПб., 1871.
 Опыт военного описания русских границ в Азии. 2 вып. — СПб., 1873—1876.
 Очерк старых и новых договоров России с Китаем. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1861.
 Очерки современного Китая. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1874.
 Очерки Японии. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1869.
 Поступательное движение России в Средней Азии. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1877.
 Путешествие по окраинам русской Азии и записки о них. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1868.
 Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии. — Хабаровск: Дальгиз, 1952. — 302 с.
 Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии. / Ред., предисл. и примеч. А. А. Степанова. — Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1970. — 240 с. (Дальневосточная историческая библиотека)
 Реформированные россияне. Роман в стихах, но без развязки, которая в прозе. — Женева, 1889.
 Россия и Восток. Собрание географических и политических статей. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1877.
 Физическая география. Кн. 1-2. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1865.

Примечания

Литература 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — СПб.: Тип. Штаба войск Гвардии и Петерб. воен. окр., 1882.
 
 
 Венюков М. И. Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии. — Хабаровск: Дальгиз, 1952. — 302 с.
 Венюков М. И. Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии./ Ред., предисл. и примеч. А. А. Степанова. — Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1970. — 240 с. (Дальневосточная историческая библиотека)
 Пронякин К. А. Через Сихотэ-Алинь. 5 июля — 190 лет со дня рождения путешественника Михаила Венюкова, открывшего реку Уссури. Его родственники рассказали о своем знаменитом прадеде. // «Приамурские ведомости», № 25, 29 июн. 2022, стр. 14.
 Пронякин К. А. Через хребет Сихотэ-Алинь. // «Дальневосточный ученый», газета ДВО РАН, № 15-16 (1699—1700) от 27 июл. 2022, стр. 7.
 Пронякин К. А. Географ в чине генерал-майора. // «Литературная газета», № 33, 17-23 авг. 2022, стр. 7.
 Венюков М. И. Путешествия в Приамурье, Китае и Японии. — Владивосток: Тихоокеанское изд-во «Рубеж», 2022. — 360 с. — (Арсеньевская библиотека; вып. 2).

Ссылки 

 
 
 Венюков Михаил Иванович // Энциклопедия Алма-Аты.

Путешественники Российской империи
Географы Российской империи
Историки Российской империи
Генерал-майоры (Российская империя)
Родившиеся в Старожиловском районе
Выпускники Дворянского полка
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены Общества изучения Амурского края
Похороненные в Ницце
Русскоязычные писатели-путешественники